Lummox – film del 1930 diretto da Herbert Brenon
Lummox – film del 2009 diretto da Peter Boyd Maclean